Пьедади:

 Пьедади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Пьедади — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.